Teatro Junín puede referirse a
Teatro Junín (Caracas), un teatro en Caracas
Teatro Junín (Medellín), un antiguo teatro de Medellín